El término Pater puede referirse a:

 Pater, el término en latín que en castellano se traduce como «padre»;
 Dis Pater, una deidad de la mitología romana;
 Jean-Baptiste Pater (1695 - 1736), pintor francés, padre de Antoine-Joseph Pater;
 Antoine-Joseph Pater (1670 - 1747), pintor y escultor francés, hijo de Jean-Baptiste Pater;
 Walter Pater (1839 - 1894), ensayista inglés, también crítico literario e historiador de arte;
 Estadio Pater Te Hono Nui, un estadio deportivo situado en la Polinesia francesa;
 Pater Noster, el título en latín de la oración conocida en español como el «padre nuestro»;
 Pater familias, una locución latina;
 Pater Patriae, una locución latina.